Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Haas che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 7–6(6), 6–4  .

Teste di serie

  Andre Agassi (quarti di finale)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Mardy Fish (quarti di finale)
  Dominik Hrbatý (primo turno)

 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Taylor Dent (primo turno)
 Robby Ginepri (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2004
ATP Tour 2004